Amerikai Egyesült Államok
Rabbitville (Indiana)
Rabbitville (Missouri)